Іван Володимирович Савенко — штаб-сержант 40 ОАБр Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Життєпис 
Народився 1 липня 1969 року. 

16 липня 2020 року уклав контракт зі Збройними Силами України.

Загинув 24 березня 2022 року в результаті ворожого артилерійського обстрілу під час виконання завдань в зоні бойових дій.

На Миколаївщині залишилася сім’я.

Нагороди 
 медаль Захиснику Вітчизни (2022, посмертно) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Примітки

Джерела